Sy es un nombre de pila, apodo / hipocorismo (a menudo de Seymour ) y apellido que puede referirse a:

Apellido 
Apellido con orígenes en dos pueblos diferentes: 

 Sy Gemeinde Ferrières Bélgica. 
 Sy Département Ardennes Francia.

En artes y entretenimiento 

 Brigitte Sy (nacida en 1956), actriz y cineasta francesa. 
 Latyr Sy (nacido en 1972), cantante y percusionista senegalés. 
 Omar Sy (nacido en 1978), actor y comediante francés.Oumou Sy (nacido en 1952), diseñador de moda senegalés. 

 Amara Sy (nacida en 1981), jugadora de baloncesto maliense-francesa. 
 Baba Sy (1935-1978), jugador de draft senegalés, primer campeón mundial de África. 
 Cheikha Sy (nacido en 1990), futbolista senegalés. 
 Founéké Sy (nacido en 1986), futbolista maliense 
 Moussa Sy, futbolista guineano. 
 Pape Sy (nacido en 1988), jugador de baloncesto franco-senegalés. 
 Bandja Sy (nacido en 1990), jugador de baloncesto maliense-francés.

En política 

 Chan Sy (1932-1984), político camboyano, primer ministro de la República Popular de Kampuchea de 1981 a 1984. 
 Ousmane Sy (nacido en 1949), político maliense. 
 Seydina Oumar Sy (nacido en 1937), político senegalés, Ministro de Asuntos Exteriores de Senegal de 1990 a 1991.

En otros campos 

 Frédéric Sy, astrónomo francés de los siglos XIX y XX. 
 Henry Sy (1924–2019), multimillonario chino-filipino, magnate de los negocios, inversionista y filántropo. 
 Malick Sy (1855–1922), líder religioso musulmán senegalés y maestro. 
 Polly Sy, matemática filipina.

Nombre de pila o apodo

En artes y entretenimiento 

 Sy Barry (nacido en 1928), dibujante de cómics y dibujantes de historietas estadounidense mejor conocido por su trabajo en la tira The Phantom. 
 Sy Gomberg (1918–2001), guionista y productor de cine estadounidense. 
 Sy Montgomery (nacido en 1958), naturalista germano-estadounidense, autor y guionista. 
 Sy Oliver (1910-1988), arreglista, trompetista, compositor, cantante y director de orquesta estadounidense de jazz. 
 Sy Richardson (nacido en 1941), actor estadounidense. 
 Sy Smith (nacido en 1978), cantante estadounidense de R&B / soul. 
 Sy Wexler (1916-2005), documentalista estadounidense.

En los negocios 

 Sy Berger (1923-2014), empleado de la compañía Topps considerado el padre de la moderna tarjeta de béisbol. 
 Sy Syms (1926-2009), empresario, empresario y filántropo estadounidense. 
 Seymour G. Sternberg (nacido en 1943), presidente y exdirector ejecutivo de New York Life Insurance Company.

En otros campos 

 Sylvester Blye (nacido en 1938), exjugador de baloncesto estadounidense. 
 Sy Friedman (nacido en 1953), matemático y profesor estadounidense-austriaco. 
 Seymour Hersh (nacido en 1937), periodista de investigación y escritor político estadounidense. 
 Seymour Liebergot (nacido en 1936), controlador de vuelo retirado de la NASA. 
 Sy Montgomery (nacido en 1958), naturalista germano-estadounidense, autor y guionista. 
 Sy Sutcliffe (1862-1893), jugador de béisbol estadounidense.

En ficción 

 Sy Snootles, un personaje ficticio de Star Wars.
 Sy Bisti, una lengua ficticia en el universo de Star Wars.

Véase también 

 Psy, un rapero surcoreano 

Hipocorísticos masculinos
Apodos
Nombres propios